

Geografia 
 Divisione di Dobell – divisione elettorale australiana nello stato del Nuovo Galles del Sud

Persone 
 Charles Macpherson Dobell – ufficiale di origine canadese dell'esercito britannico
 Richard Reid Dobell – uomo d'affari e politico federale del Quebec
 William Dobell – scultore e pittore australiano